|-
| 156201 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156202 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156203 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156204 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156205 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156206 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156207 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156208 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156209 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156210 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156211 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156212 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156213 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156214 - || || 18 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156215 - || || 20 d'octubre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 156216 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156217 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156218 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156219 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156220 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156221 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156222 - || || 23 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156223 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156224 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156225 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156226 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156227 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156228 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156229 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156230 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156231 - || || 22 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156232 - || || 17 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156233 - || || 20 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156234 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156235 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156236 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156237 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156238 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156239 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156240 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156241 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156242 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156243 - || || 23 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156244 - || || 21 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156245 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156246 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156247 - || || 26 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156248 - || || 17 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156249 - || || 18 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156250 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156251 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156252 - || || 19 d'octubre de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156253 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156254 - || || 24 d'octubre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156255 - || || 21 d'octubre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156256 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156257 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156258 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156259 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156260 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156261 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156262 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156263 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156264 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156265 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156266 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156267 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156268 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156269 - || || 9 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156270 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156271 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156272 - || || 10 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156273 - || || 11 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156274 - || || 12 de novembre de 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 156275 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156276 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156277 - || || 15 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156278 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156279 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156280 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156281 - || || 12 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156282 - || || 14 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156283 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156284 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156285 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156286 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156287 - || || 17 de novembre de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156288 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156289 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156290 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156291 - || || 17 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156292 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156293 - || || 19 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156294 - || || 20 de novembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156295 - || || 5 de desembre de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 156296 - || || 8 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156297 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156298 - || || 9 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156299 - || || 7 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156300 - || || 10 de desembre de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

6